Jusqu'au , deux communes portaient le nom de Malleval (homonymie exacte). Par décret du , l'une d'entre elles a vu sa dénomination changer :
 Malleval-en-Vercors (anciennement Malleval), commune française de l'Isère
 Malleval, commune française de la Loire

 Denis Malleval (1958-), réalisateur français.

Homonymie de localités